Анатолий Воронков:
 Воронков, Анатолий Константинович (1904—1969) — управляющий трестом «Кировуголь» комбината «Карагандауголь», Герой Социалистического Труда.
 Воронков, Анатолий Дмитриевич (1918—1966) — Герой Социалистического Труда.